Hodiș se poate referi la:
 Hodiș, Arad
 Hodiș, Bihor